Alexa Internet, empresa que monitoriza el tràfic de la web.
 Amazon Alexa, assistent virtual desenvolupat per Amazon.
 Amazon Lex, nucli base per a assistents virtuals, desenvolupat per Amazon.

Vegeu també 
 Amazon

Pàgines de desambiguació